Kula, utvrda
 top (šah), šahovska figura
 Kula (narod), Australija
 kula-pohod, sustav obredne razmjene u Papua Novoj Gvineji. 

Hrvatska:
 Kula (Kutjevo), naselje u Gradu Kutjevo
 Kula Atlagić, gradsko naselje Benkovca
 Kula Norinska, naselje i općina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
 Kula Norinska, utvrda na ulazu u Metković
 Kula (otok), otočić uz sjevernu obalu Mljeta

BiH:
 Kula (Bihać, BiH), naselje u Gradu Bihaću
 Kula (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Kula (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača
 Kula (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Kula (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Kula (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo
 Kula (Sokolac, BiH), naselje u općini Sokolac
 Kula (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik
 Kula (Tuzla, BiH), mjesna zajednica grada Tuzle
 Kula (Zenica, BiH), naselje u Gradu Zenici

Srbija
 Kula (Bačka), grad, sjedište istoimene općine u Zapadnobačkom okrugu, u Vojvodini, Srbija
 Kula (općina), općina u Zapadnobačkom okrugu, u Vojvodini, Srbija
 Kula (Malo Crniće, Srbija), naselje u općini Malo Crniće